Hobbseus  — род раков семейства Cambaridae. Включает в себя семь видов, 6 из которых эндемики Миссисипи; H. prominens — единственный из этого рода, встречающийся за пределами штата (он встречается в штате Алабама).

Виды рода Hobbseus 
Трое из семи видов семейства Hobbseus занесены в Красную книгу, у троих неопределенный статус и только один из вида Hobbseus находится под наименьшей угрозой.

Hobbseus attenuatus  
Hobbseus attenuatus — один из видов рода Hobbseus. Виду был дан статус «Недостаток данных». Это связано с отсутствием информации по вопросам численности вида и неопределенности по поводу того, что его население подвергается воздействию любой угрозы процессов. С учетом дополнительной информации о том, как угрозы, влияющие на степени распространенности этого вида, этот вид можно включить в исчезающие виды.

Этот вид встречается в 5 местах дренажной системы реки Пёрл, в том числе в пяти населенных пунктах в округе Уинстон и в одном в округе Нишоба, штат Миссисипи (Блэк, 1969).

Территория обитания этого вида оценивается в 4300 км².

Hobbseus cristatus  
Hobbseus cristatus — один из видов рода Hobbseus. Виду был дан статус «Недостаток данных». Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить численность этого вида.

Этот вид встречается на бассейнах рек  и Паскагула, в округах Кемпер, Лоудердейл, Лоундес и Ноксаби в штате Миссисипи (Тэйлор, 2007). Известны 5 пунктов обитания этого вида.

Территория обитания этого вида оценивается в 6900 км².

Hobbseus orconectoides  
Hobbseus orconectoides — вид рода Hobbseus, находящийся под угрозой исчезновения. Территория обитания этого вида — 13 км² и в настоящее время он известен только в 2 местах. Качество среды обитания этого вида находится под угрозой из городского развития и в результате загрязнения, которое уже привело к искоренению этого вида от обитания у населенных пунктов. Он может быть найден в других местах, но это будет не более чем в три раза большая площадь, занимаемая согласно официальной статистике. Дальнейшие исследования по демографическим тенденциям этого вида предлагается, чтобы лучше понять с какой скоростью он теряется и разработать эффективные меры по сохранению.

Места обитания — округа Лоундес, Октибэха и Уэбстер в штате Миссисипи (Фицпатрик и Пэйн, 1968).

Hobbseus petilus

Hobbseus prominens

Hobbseus valleculus

Hobbseus valobushensis

Примечания

Источники 
 Hobbseus attenuatus на сайте Красной книги 
 Hobbseus cristatus на сайте Красной книги 
 Hobbseus orconectoides на сайте Красной книги 

Ракообразные Северной Америки
Cambaridae
Роды ракообразных